La Première peut désigner :

 en abrégé La , un réseau de télévision et radio-diffusion français d'outre-mer ;
 La Première, une station de radio belge ;
 La Première, une station de radio suisse ;
 RTI 1, une chaîne de télévision ivoirienne, anciennement La Première ;
 La Première, la première classe d'Air France.